Perret kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Luc Perret
 Horace Perret

Robotskapade auktorsförkortningar